Buchans (plaats), een plaats op het Canadese eiland Newfoundland
 Buchans (rivier), een rivier die voorbij die plaats stroomt